Ljestvice i sastavi liga šestog stupnja hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2021./22.

2. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska 

 Izvori:  
 rsssf.org  
 nsbbz.hr, II ŽNL NSBBZ  
 nsbbz.hr, II ŽNL NSBBZ, wayback  
 nsbbz.hr, 26. kolo  
 nsbbz.hr, 26. kolo, wayback  
 nsbbz.hr, "Nogomet", br. 22/22  
 nsbbz.hr, "Nogomet"  
 nsbbz.hr, rezultati i strijelci  
 sofascore.com  
 tipscore.com

2. ŽNL Istarska 

<small> Izvori:  
 rsssf.org  
<ref> [https://nszi.hr/?page_id=5568 nszi.hr, 'Nogometni savez Županije Istarske, DRUGA ŽNL (Istarska) – 2021/2022], pristupljeno 29. srpnja 2022. </ref> nszi.hr, DRUGA ŽNL – 2021/2022  
 nszi.hr, Bilteni  
 nspgz.hr, "Glasilo", br. 24  
 sofascore.com  
 tipascore.com 
</small>

 2. ŽNL Varaždinska 

 Izvori:  
 rsssf.org  
 zns-varazdin.hr, 2. ŽNL 2021/2022  
 zns-varazdin.hr, 2. ŽNL 2021/2022, wayback  
 sofascore.com  
 tipscore.com 

 2. ŽNL Virovitičko-podravska 

 Istok 

 Izvori:  
 rsssf.org  
 znsvpz.hr, "Bilteni" II. ŽNL Istok  
 znsvpz.hr, Bilten II. ŽNL Istok, 18. kolo  
 sofascore.com  
 tipscore.com 

 Zapad 

 Izvori:  
 rsssf.org  
 znsvpz.hr, "Bilteni" II. ŽNL Zapad  
 znsvpz.hr, Bilten II. ŽNL Zapad, 18. kolo  
 sofascore.com  
 tipscore.com 

 Splitsko-dalmatinska županija 

 NL otoka Hvara 

Također i pod nazivom 3. županijska nogometna liga - Hvarska liga, 3. ŽNl - Hvar, Hvarska liga, Liga otoka Hvara''.

Povezani članci  
 1. HNL 2021./22. 
 2. HNL 2021./22. 
 3. HNL 2021./22. 
 4. rang HNL-a 2021./22. 
 5. rang HNL-a 2021./22. 
 7. rang HNL-a 2021./22. 
 8. rang HNL-a 2021./22. 
 Hrvatski nogometni kup 2021./22.

Vanjske poveznice  
  sofascore.com, Croatia Amateur
  tipsscore.com, Croatia Amateur

Izvori  
 
  rsssf.com, Croatia 2021/22 - Sixth Level 
  

2021-22 
 6